Connor Brown peut désigner :
 Connor Brown (né en 1994), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Connor Brown (1996), coureur cycliste américain ;
 Connor Brown (1998), coureur cycliste néo-zélandais.